Egidijus Žukauskas – ex calciatore lituano
 Eigirdas Žukauskas – cestista lituano
 Eurelijus Žukauskas – ex cestista lituano
 Mindaugas Žukauskas – ex cestista lituano